Bernheim est un toponyme et patronyme d’origine germanique. Assez courant en Alsace, ce nom est le plus souvent porté par des familles d’origine askhénaze.

Patronyme 

 Alain Bernheim (1931-2022), pianiste français et spécialiste de la franc-maçonnerie ;
 Antoine Bernheim (1924-2012), dirigeant d'entreprise et banquier français ;
 Benjamin Bernheim (1985-), ténor français ;
 Éléonore Bernheim (1979-), actrice française ;
 Emmanuèle Bernheim (1955-2017), écrivaine française ;
 François Bernheim (1947-), chanteur, compositeur et producteur de musique français ;
 Franz Bernheim (1899-1990), auteur d'une pétition auprès de la Société des Nations contre les mesures discriminatoires nazies à l'égard des Juifs de Haute-Silésie ;
 Gilles Bernheim (1952-), grand-rabbin de France ;
 Hippolyte Bernheim (1840-1919), médecin et neurologue français ;
 José Alejandro Bernheim, né Joseph Alexandre Bernheim (1822-1893) journaliste français d'origine juive émigré en Argentine, fondateur et directeur du Courrier de la Plata ;
 Léonce Bernheim (1886-1944), ingénieur et avocat français ;
 Louis Bernheim (1861-1931), militaire belge, décoré de l'Army Distinguished Service Medal (États-Unis) au terme de la Première Guerre mondiale ;
 Lucien Bernheim (1856-1917), industriel et propriétaire de mines d'origine alsacienne ayant fait fortune en Nouvelle-Calédonie.
 Michel Bernheim (1908-1985), réalisateur français ;
 Nicole-Lise Bernheim (1942-2003) est une écrivaine, journaliste et réalisatrice féministe ;
 Pierre Bernheim (1884-1944), résistant français et compagnon de la Libération ;
 Pierre-Antoine Bernheim (1952-2011), historien des religions, éditeur, mécène et essayiste français ;

Voir aussi 

 Bernheim, Dreyfus & Co., société indépendante de gestion d'actifs fondée en 2007.
 Bibliothèque Bernheim, bibliothèque centrale (établissement public territorial) de la Nouvelle-Calédonie, à Nouméa.
Galerie Bernheim-Jeune, installée à Paris depuis 1863, qui représenta entre autres Paul Cézanne, Claude Monet, Auguste Renoir et Pierre Bonnard.
Patronyme juif